

Astronomia
 157541 Wachter – asteroide della fascia principale

Persone
 Anita Wachter – ex sciatrice alpina austriaca
 Ed Wachter – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Matt Wachter – bassista e tastierista statunitense
 Yoann Wachter – calciatore francese naturalizzato gabonese

Pagine correlate
 Wächter